Lundbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lundbysjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (20,3 ha)
Lundbysjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (1,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn